De Rally van Chili 2019, formeel 1º Copec Rally Chile, was de 1e editie van de rally van Chili en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2019. Het was de 590e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Concepción.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 12,52 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Chi
Autosport in Chili
Sportevenement in Chili